Ripakkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ripakkasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Ripakkasaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar